I II Giochi panafricani giovanili si tennero dal 22 al 31 maggio 2014 a Gaborone, Botswana. Vi presero parte 54 nazioni e 2500 atleti.

Discipline 
Ai II Giochi panafricani giovanili furono rappresentate 20 discipline sportive:

 Atletica leggera
 Badminton
 Calcio
 Canoa/kayak
 Canottaggio

 Ciclismo
 Golf
 Judo
 Karate
 Netball

 Nuoto
 Pallacanestro
 Pallavolo
 Pugilato 
 Rugby a 7

 Sollevamento pesi
 Taekwondo
 Tennis
 Tennistavolo
 Triathlon

Medagliere

Note

Collegamenti esterni